Чемпионат Нидерландов по футболу 2011/2012 — является 56-м сезоном в Эредивизи — высшем дивизионе Нидерландов по футболу. В турнире приняли участие 18 команд. «Виллем II» покинул высший дивизион в прошлом сезоне и его место занял «РКС Валвейк». Ещё двум командам «Эксельсиору» и «ВВВ-Венло» удалось остаться, благодаря победе в плей-офф. Чемпионат стартует 5 августа 2011 года. «Аякс» защитил чемпионский титул, одержав в конце сезона 14 побед подряд.

 Клубы, вышедшие в Эредивизи сезона 2011/2012
 «РКС Валвейк» — 1-е место в Eerste Divisie сезона 2010/11.

 Клубы, покинувшие Эредивизи сезона 2010/2011
 «Виллем II» — 18-е место в Эредивизи сезона 2010/11.

Клубы-участники

Тренеры, капитаны и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Игры дома 
Последнее обновление 6 мая

Игры на выезде 
Последнее обновление 6 мая

Таблица по итогам первого круга

Таблица по итогам второго круга

Потуровая таблица

Результаты по турам

Статистика

Количество голов по турам

Бомбардиры

Ассистенты

Жёлтые карточки

Красные карточки 

 / 

2011/2012
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году